Wolvendael ou Wolvendaal peut faire référence à :
 Avenue Wolvendael à Bruxelles en Belgique.
 Parc de Wolvendael à Bruxelles en Belgique.
 Église Wolvendaal à Colombo au Sri Lanka.